Абадин ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Ча. Занимает площадь 196,1 км². Население — 2858 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Расположен в плодородной долине, пересекаемой несколькими реками и окружённой горами.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Луго